Ада — жіноче ім'я.

У Біблії 
 Ада — дружина Ламеха, нащадка Каїна; друге жіноче ім'я, яке згадується у Біблії після Єви.

Персони 
 Ада Лавлейс — англійський математик.
 Ада Роговцева — радянська та українська актриса театру і кіно.
 Якушева Ада — російська поетеса, бард, радіожурналістка.
 Ада де Варенн — дружина Генріха Шотландського.

У науці та техніці 
 (523) Ада — астероїд, відкритий 1904 року.
 Ada — мова програмування.
 AdA — перший у світі електрон-позитронний колайдер (1961—1964).

Біологія 
Ада (Knipolegus) — рід горобцеподібних птахів родини тиранових (Tyrannidae).

Географічні об'єкти 
 Ада — міст у Сербії.
 Ада — місто у Сербії.
 Ада — громада у Сербії.
 Ада — стара назва острова Березань.
 Біньяміна-Гіват Ада — населений пункт на півночі Ізраїлю.
 Кара Ада (провінція Мугла) (буквально «чорний острів» в Туреччині), це невеликий турецький острів в затоці Бодрум, на Егейське море.

Ада — округ в штаті Айдахо.
 Ада — місто, штат Міннесота.
 Ада — місто, штат Оклахома.
 Ада — селище, штат Огайо.
 Ада — переписна місцевість, штат Канзас.

Об'єкти 
 Ада (аеропорт) — аеропорт міста Ада (Огайо, США).

Військова техника 
 Корвети типу «Ада» — класс турецьких військових кораблів.

Книги 
 Ада (роман) — роман Володимира Набокова.

Заходи 
 ADA — Apple Design Awards.

Організації 
 АДА — Асоціація рухів анархістів (), міжорганізаційне анархічне об'єднання, що діє на території Східної Європи і Сибіру.

Див. також 
 Ada